Cimoszewicz – polskie nazwisko

 Tomasz Cimoszewicz (ur. 1979) – polski polityk i przedsiębiorca, poseł na Sejm VIII kadencji. Syn Włodzimierza.
 Włodzimierz Cimoszewicz (ur. 1950) – polski polityk i prawnik. Premier, wicepremier, marszałek Sejmu, minister sprawiedliwości i spraw zagranicznych, wieloletni poseł i senator

Zobacz też 
 Cimoszewicze